mini|120px| Donghae
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2022 fand vom 9. bis 13. November in Donghae City in der Provinz Gangwon-do statt. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Südkorea.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger ist der Niederländer Dick Jaspers.

Allgemeine Informationen 

Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 15. April 2021). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe kamen ins 1/16-Finale.

Spieldistanz:
 In der Gruppenphase wird bis 40 Punkte mit Nachstoß gespielt.
 Ab der K.-o.-Phase wird bis 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt.
Spielfolge:

 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)
Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß
 Zwei Verlängerungen (Time Outs) je Match bei Spielen bis 40 Punkte sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden
 Zwei Verlängerungen (Time Outs) je Match bei Spielen bis 50 Punkte sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden
 Wenn der Spieler innerhalb der 40 Sekunden nicht den nächsten Stoß ausführt (akustisches Signal bei 10 Sekunden) wird die Zeit automatisch um 40 Sekunden verlängert.

Nachstoß:
 Gruppenphase: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt
 K.-o.-Runde: Nein.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Dick Jaspers automatisch zur Teilnahme berechtigt war. Die weiteren 16 besten Spieler der Weltrangliste wurden direkt eingeladen. Die Plätze 18–46 wurden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung galt:
 European Region (CEB): 13
 American Region (CPB): 8
 Asien Region (ACBC): 5
 African/Middle East Region (AMECC): 3

Die Plätze 47 und 48 wurden über Wildcards des Ausrichterlandes (hier: Korea) vergeben.

 Javier Teran wurde von der Ecuadorian Federation abgemeldet und durch Park Su-yeong (KOR) ersetzt. Christian Hernandez war kurzfristig ausgefallen und durch Cha Myeong-jong (KOR) ersetzt.

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Infos, Ergebnisse, Spieler und Tabellen auf Five&Six/UMB – CUESCO

Einzelnachweise 

2022
WM
Billardturnier in Südkorea
Sportveranstaltung in Gangwon-do